East Freetown ist der Name mehrerer

Orte in den Vereinigten Staaten:
 East Freetown (Massachusetts), im Bristol County
 East Freetown (New York), im Cortland County

im NRHP gelistete Objekte:
 East Freetown Historic District, in Freetown, Massachusetts, ID-Nr. 99001115